

Sigle 
 Partido dos Trabalhadores – Partito dei Lavoratori, partito brasiliano
 Popolo e Territorio – partito italiano
 Poste e Telegrafi – servizi postali italiani
 Proficiency testing – valutazione esterna di qualità
 Prothrombin time – tempo di protrombina
 Punto tipografico
Personal trainer
PT – Professional Throwers: Team di League of Legends (Team: Fahim-DaviLK-Raiden-Gioarm-Reimy)

Chimica 
 Pt – simbolo chimico del platino

Codici 
 PT – codice vettore IATA di Capital Cargo International Airlines e West Air Sweden
 pt – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua portoghese
 PT – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Portogallo
 PT – codice ISO 3166-2:GY di Potaro-Siparuni (Guyana)
 PT – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Pistoia (Italia)

Informatica 
 .pt – dominio di primo livello del Portogallo

Altro 
 pt – simbolo della pinta
 pT – simbolo del picotesla
 PT – simbolo del petatesla
 PT – targa automobilistica di Poste (Austria)
 PT – vecchia targa automobilistica di Prachatice (Repubblica Ceca)
 PT – targa automobilistica di Poltár (Slovacchia)
 PT – targa automobilistica della provincia di Pistoia
 P.T. – teaser giocabile di Silent Hill su PlayStation 4 sviluppato da Hideo Kojima e distribuito da Konami

Altri progetti